

Geografia

Francia 
 Le Plan – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)
 Le Plan-de-la-Tour, già Plan-de-la-Tour – comune nel dipartimento del Varo (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Plan – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Plan – ex comune ora frazione di Saint-Marcellin, comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Plan-d'Aups-Sainte-Baume – comune nel dipartimento del Varo (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Plan-de-Baix – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Plan-de-Cuques – comune nel dipartimento delle Bocche del Rodano (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Plan-d'Orgon – comune nel dipartimento delle Bocche del Rodano (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

Italia 
 Plan – frazione di Moso in Passiria, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Plan – frazione di Selva di Val Gardena, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Plan de Corones – montagna nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Plan di Montecampione – comprensorio sciistico dei comuni di Artogne e Pian Camuno, nella provincia di Brescia (Lombardia)
 Plan Maison – frazione del comune di Valtournenche (Valle d'Aosta)

Repubblica Ceca 
 Nová Pláň – comune nel distretto di Bruntál (Moravia-Slesia)

Spagna 
 Plan – comune nella provincia di Huesca (Aragona)

Svizzera 
 Plan-les-Ouates – comune (Canton Ginevra)

Informatica 
 .plan – file utilizzato da finger

Organizzazioni 
 Plan – organizzazione umanitaria non governativa

Voci correlate 
 The Plan

Altri progetti